Коста Тодоров може да се отнася за:

 Коста Тодоров (1886 – 1947) – български диригент и музикален педагог
 Коста Тодоров (1889 – 1947) – български политик